91. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbyły się w dniach od 9 do 15 kwietnia 2012 w Antalyi (Turcja). Były to równocześnie 25. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Marzena Karpińska – złoty medal (48 kg) – 187 kg (85+102)
 Joanna Łochowska – 6. (53 kg) – 189 kg (86+103)
 Aleksandra Klejnowska – niesklasyfikowana (58 kg) (nie zaliczyła żadnej próby w rwaniu + 117 w podrzucie)
 Marieta Gotfryd – 6. (58 kg) – 199 kg (91+108)
 Anna Leśniewska – 5. (63 kg) – 204 kg (89+115)
 Ewa Mizdal – 4. (69 kg) – 232 kg (102+130)
 Sabina Bagińska – 5. (+75 kg) - 220 kg (95+125)

mężczyźni 
 Maciej Przepiórkiewicz – 7. (56 kg) – 238 kg (105+133)
 Krzysztof Zwarycz – 6. (77 kg) - 336 kg (154+182)
 Roman Kliś – 10. (85 kg) - 330 kg (150+180)
 Krystian Sroka - 7. (85 kg) - 350 kg (160+190)
 Tomasz Zieliński – 5. (94 kg) - 378 kg (170+208)
 Kornel Czekiel – 5. (105 kg) - 380 kg (170+210)
 Arkadiusz Michalski – 6. (105 kg) - 380 kg (167+212)
 Daniel Dołęga – 8. (+105 kg) - 404 kg (183+221)

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw
 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2012 w sporcie
2012 w Turcji